Le tournoi de tennis de Sopot est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2004, classée en catégorie Tier III, se dispute du 9 au .

Flavia Pennetta remporte le simple dames. En finale, elle bat Klára Koukalová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nuria Llagostera Vives et Marta Marrero.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sopot
 Saison 2004 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2004
Sopot
Sport en Pologne en 2004
Tennis en août 2004